Wilhelm von Wevelinghoven ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm I. von Wevelinghoven (1354–1377), Sohn von Friedrich I. von Wevelinghoven
 Wilhelm II. von Wevelinghoven (1418–1435), Sohn von Friedrich II. von Wevelinghoven